Камаша — селище та муніципальна громада в Португалії, острів Мадейра, муніципалітет Санта-Круж
Камаша — село в Росії, Дагестан, Лакський район